Vana oder Váňa ist der Familienname folgender Personen:

 Bohumil Váňa (1920–1989), tschechischer Tischtennisspieler
 Jiří Váňa (1940–2018), tschechischer Bryologe
 Laura Vana (* 1990), estnische Badmintonspielerin
 Monika Vana (* 1969), österreichische Politikerin (Grüne)
 Stani Vana (* 1973), österreichischer Musiker, DJ und Musikproduzent
 Thomas Vana (* 1972), deutscher Fußballspieler